«Страховой агент» () — художественный фильм режиссёра Атома Эгояна. Фильм также известен под названием «Страховой оценщик». Выпущен в Канаде в 1991 году. В фильме поднята проблема семейных отношений — взаимоотношений супругов в браке.

Фильм был показан во многих странах, в том числе на международных кинофестивалях, получил несколько призов — на кинофестивале в Вальядолиде, фестивале в Торонто и специальный приз жюри на Московском кинофестивале.

Сюжет 
Ноа работает страховым оценщиком. Он женат, но довольно развратен. Ноа встречается со своими клиентками, потерявшими своё имущество в результате пожара или другого бедствия, и, пользуясь своим положением, склоняет их к сексу.

Жена Ноа Эра тоже не подарок. Она киноцензор, живёт вместе со своим сыном Симоном и сестрой Сетой. В свободное от работы время Эра тайно снимает порнографические фильмы. Потребитель этих фильмов — довольно страстная Сета.

Ноа и Эра сдают свой дом одной семейной паре — Буббе и Мими, с их участием и снимается очередной фильм для взрослых. Парочка же пытается во время съёмок реализовать свои сексуальные фантазии, иногда с использованием насилия. Критики отмечают, что образы Буббы и Мими до конца не проработаны.

В ролях 
 Элиас Котеас — Ноа Рендер
 Арсини Каньян — Эра, жена Ноа
 Роз Саркисян — Сета, сестра Эры
 Армен Кокорян — Симон, сын Эры
 Мори Чайкин — Бубба
 Гэбриэлла Роуз — Мими, жена Буббы
 Дэвид Хемблен
 Дон Маккеллар
 Дженнифер Дейл

Ссылки 
 
 «Страховой агент» на сайте ВидеоГид

Фильмы-драмы Канады
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Атома Эгояна
Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Канады
Фильмы Канады 1991 года